Camargue (gebied), een moerasgebied in de Zuid-Franse Rhônedelta
Camargue (paard), een oud paardenras dat wordt gevonden in dit gebied

Zie ook 
Camargo (doorverwijspagina)